Вебб () — англійське або шотландське прізвище, що буквально означає «ткач».

Відомі носії прізвища: 

 Астон Вебб (; 1849—1930) — британський архітектор, автор проектів громадських будівель.
 Бреша Вебб (;  1984) — американська актриса.
 Вільям Генрі Вебб (; 1816—1899) — суднобудівник в Нью-Йорку і філантроп XIX століття.
 Гаррі Роджер Вебб (;  1940) — справжнє ім'я британського виконавця популярної музики Кліффа Річарда.
 Говард Вебб (; 1971) — англійський футбольний арбітр.
 Голлі Вебб (;  1976) — англійська дитяча письменниця.
 Голлі Вебб (;  1990) — британська хокеїстка на траві, олімпійська чемпіонка (2016).
 Ґері Вебб (; 1955—2004) — американський журналіст-розслідувач.
 Девід Еллардіс Вебб (; 1912—1994) — ірландський ботанік.
 Джеймс Едвін Вебб (; 1906—1992) — американський державний службовець, з 1961 до 1968 року — директор НАСА. На його честь названо телескоп Джеймса Вебба.
 Джим Вебб (;  1946) — американський політик.
 Ісаак Вебб (; між вереснем 1793 і червнем 1794 — перед червнем 1840) — суднобудівник.
 Кліфтон Вебб (; 1889—1966) — американський актор театру і кіно, триразовий номінант премії «Оскар».
 Марк Вебб (;  1974) — американський кінорежисер та кліпмейкер.
 Ніл Вебб (;  1963) — англійський футболіст.
 Роберт Вебб (;  1972) — англійський гуморист, актор та письменник.
 Сара Вебб (;  1977) — британська яхтсменка, олімпійська чемпіонка (2004,2008).
 Сем Вебб (;  1945) — американський політик, Генеральний секретар Комуністичної партії США
 Філіп Баркер Вебб (; 1793—1854) — британський (англійський) ботанік та систематик.

Див. також 
 Голлі Вебб
Англійські прізвища
Шотландські прізвища